|-
| 148601 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148602 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148603 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148604 Shobbrook ||  || 11 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 148605 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148606 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148607 - ||  || 13 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148608 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148609 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148610 - ||  || 12 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148611 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148612 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148613 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148614 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148615 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148616 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148617 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148618 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148619 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148620 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148621 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148622 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148623 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148624 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148625 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148626 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148627 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148628 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148629 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148630 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148631 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148632 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148633 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148634 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148635 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148636 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148637 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148638 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148639 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148640 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148641 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148642 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148643 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148644 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148645 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148646 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148647 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148648 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148649 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148650 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148651 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148652 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148653 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148654 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148655 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148656 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148657 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148658 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148659 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148660 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148661 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148662 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148663 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148664 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148665 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148666 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148667 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148668 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148669 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148670 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148671 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148672 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148673 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148674 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148675 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148676 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148677 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148678 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148679 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148680 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148681 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148682 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148683 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148684 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148685 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148686 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148687 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148688 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148689 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148690 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148691 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148692 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148693 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148694 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148695 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148696 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148697 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148698 - ||  || 24 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148699 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148700 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-